Купеческая гавань:
 Купеческая гавань (Петергоф) — название исторического района в Петергофе
 Купеческая гавань (Кронштадт) — один из районов Кронштадтского порта.
 Купеческая гавань — дословный перевод названия Копенгаген.